Водафонедейльдин 2009 () — 67-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 3 апреля 2009 года и закончился 3 октября 2009 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на soccerway.com
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

2009
Фарерские острова
2009 год на Фарерских островах